Shixia ist:

 eine südchinesische neolithische Kultur, siehe Shixia-Kultur;
 das Dorf Shixia (石峡村) der Großgemeinde Badaling im Kreis Yanqing der chinesischen Hauptstadt Peking, siehe Shixia (Badaling).